Parole nuove – album di Matteo Branciamore del 2008
 Parole nuove – album di Einar del 2019
 Parole nuove – singolo di Einar del 2019